Tournemine kan syfta på bland andra:

 Charles de Tournemine (1812–1872), fransk konstnär
 François de Tournemine de La Guerche (1457–1529), fransk diplomat
 Pierre Tournemine (1796–1846), fransk dramatiker
 René-Joseph de Tournemine (1661–1739), fransk jesuit och litteraturkritiker

Franska efternamn